Хорват Марин Чилич — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — испанец Рафаэль Надаль — не защищал свой титул.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 18 представителей топ-20 мирового рейтинга: из лидеров не выступили лишь прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль (травма правого запястья) и Хуан Мартин дель Потро. Первым номером посева стал лидер классификации Новак Джокович, а вторым — Роджер Федерер. Первые два фаворита турнира уверенно шли к очной встрече друг с другом в решающем матче за титул, но в полуфиналах оба неожиданно уступили своим более молодым соперникам: серб проиграл 10-му номеру посева Кэю Нисикори, а швейцарец 14-му Марину Чиличу. 

Для хорвата и японца этот выход в финал стал дебютным на турнирах серии Большого шлема. Таким образом, впервые с «Ролан Гаррос»-2005, когда Рафаэль Надаль победил Мариано Пуэрту, для обоих финалистов финал стал первым в карьере. Кроме того, впервые за 17 лет в финале турнира Большого шлема не было хотя бы одного представителя Топ-10 мирового рейтинга. Последний раз такое событие на турнирах Большого шлема произошло тоже на Открытом чемпионате США в 1997 году, когда в финале встретились Патрик Рафтер и Грег Руседски. Помимо этого стоить отметить, что Нисикори стал первым азиатским теннисистом, который дошёл до финала турнира Большого шлема в одиночных соревнованиях среди мужчин. 

В итоге победу в финале одержал Марин Чилич. Он стал первым представителем Хорватии, кому удалось одержать победу на этом турнире, и вторым хорватом, победившим на Большом шлеме с тех пор, как в 2001 году на Уимблдонском турнире победил Горан Иванишевич.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Григор Димитров (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (Финал)
  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Джон Изнер (Третий раунд)
 ''' Марин Чилич (Титул)
  Фабио Фоньини (Второй раунд)
  Томми Робредо ''(Четвёртый раунд)

<ol start=17>
  Роберто Баутиста Агут ''(Четвёртый раунд)
  Кевин Андерсон ''(Третий раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
  Гаэль Монфис ''(Четвертьфинал)
  Михаил Южный ''(Первый раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Четвёртый раунд)
  Леонардо Майер ''(Третий раунд)
  Жюльен Беннето ''(Первый раунд)
  Иво Карлович ''(Второй раунд)
  Жиль Симон ''(Четвёртый раунд)
  Сантьяго Хиральдо ''(Первый раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес ''(Второй раунд)
  Лукаш Росол ''(Первый раунд)
  Жереми Шарди ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Второй раунд)
  Жуан Соуза (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джаред Дональдсон (Первый раунд)
  Микаэль Льодра (Второй раунд, отказ)
  Уэйн Одесник (Первый раунд)
  Ноа Рубин ''(Первый раунд)

<ol start=5>
  Тим Смычек (Второй раунд)
<li>  Бернард Томич (Второй раунд, отказ)
  Райан Харрисон (Первый раунд)
<li>  Маркос Хирон (Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Раду Албот (Первый раунд)
  Факундо Багнис (Первый раунд)
  Маттиас Бахингер (Второй раунд)
  Андреас Бек (Первый раунд)
  Петер Гоёвчик (Второй раунд)
  Таро Даниэль (Первый раунд)
  Стив Дарси (Первый раунд)
  Нильс Десейн (Первый раунд)

<ol start=9>
<li>  Тацума Ито (Второй раунд)
<li>  Филип Краинович (Первый раунд)
<li>  Александр Кудрявцев (Второй раунд)
<li>  Марко Кьюдинелли (Первый раунд)
<li>  Джеймс Макги (Первый раунд)
<li>  Илья Марченко (Второй раунд)
<li>  Ёсихито Нисиока (Первый раунд, отказ)
<li>  Борна Чорич (Второй раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Рафаэль Надаль
  Хуан Мартин дель Потро
  Александр Долгополов

<ol start=4>
<li>  Николас Альмагро
<li>  Томми Хаас

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Пабло Андухар (Второй раунд)
  Маркос Багдатис (Первый раунд)
  Стив Джонсон (Первый раунд)
  Иван Додиг (Первый раунд)
  Блаж Кавчич (Третий раунд)

<ol start=6>
<li>  Микаэль Льодра (Второй раунд)
<li>  Альберт Монтаньес (Первый раунд)
<li>  Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
<li>  Джек Сок (Первый раунд)
<li>  Бернард Томич (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые